Ambt Krieckenbeck, een historisch gebied in Opper-Gelre
 Kasteel Krieckenbeck, een kasteel in het huidige Duitse Nettetal